Procyon (linguagem de programação)
Procyon, gênero zoológico
Prócion, estrela
PROCYON, sonda espacial japonesa

Desambiguação